Az Úrvalsdeild 1947-es szezonja volt a bajnokság harminchatodik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1947
Izland 1